
Termin -{PLB}- ima više značenja.
 Fosfolipaza B
 Radio svetionik za nesrećne slučajeve ()